Train kan referere til flere emner:
 Train, spillested i Århus
 Train (band), amerikansk rockband
 Train Blues, blues med mundharpe
 Train Train, mangaserie af Eiki Eiki
 Train (Niederbayern) - en kommune i den tyske delstat Bayern